Gaubert ist der Familienname folgender Personen: 

 Danielle Gaubert (1943–1987), französische Schauspielerin 
 Ernest Gaubert (1880–1945), französischer Journalist, Autor, Dichter, Romancier, Romanist und Biograf
 Patrick Gaubert (* 1948), französischer Politiker
 Philippe Gaubert (1879–1941), französischer Komponist 
 Philippe Gaubert (Zoologe) (2003 promoviert), französischer Tierkundler
 Pierre Gaubert (1659–1741), französischer Maler